Франсуа Араго:
 Араго, Франсуа Виктор Эммануэль (1812—1896) — французский адвокат, дипломат, государственный деятель.
 Араго, Франсуа Жан Доминик (1786—1853) — французский физик и астроном.